Ependes (Fribourg), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg
Ependes (Vaud), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud